Британка Хезер Уотсон — победительница турнира.

Общая информация 
Теннисистка из Великобритании впервые побеждает на американском турнире Большого шлема. На других соревнованиях этой серии представительницы Соединённого королевства отпраздновали свои первые победы намного раньше: в 1950 году был впервые выигран Уимблдонский турнир, в 1967 — Roland Garros, в 1975 — Australian Open.

Посев 

  Кристина Младенович (Первый раунд)
  Ноппаван Летчивакан (Четвертьфинал)
  Тимея Бабош (Второй раунд)
  Слоан Стивенс (Третий раунд)
  Айла Томлянович (Второй раунд)
  Сильвия Нирич (Третий раунд)
  Лорен Эмбри (Второй раунд)
  Кристина Макхейл (Отказ)

<li>  Дарья Гаврилова (Полуфинал)
<li>  Рихел Хогенкамп (Третий раунд)
<li>  'Хезер Уотсон (Титул)
<li>  Тамарин Хендлер (Третий раунд)
<li>  Мияби Иноуэ (Первый раунд)
<li>  Яна Чепелова (Четвертьфинал)
<li>  Ульрикке Эйкери (Третий раунд)
<li>  Беатрис Капра (Четвертьфинал)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 

Юниоры
США